Hundeshagen steht für:
 Hundeshagen, Ortsteil von Leinefelde-Worbis in Thüringen

Hundeshagen ist der Familienname folgender Personen: 
 Franz Hundeshagen (1857–1940), deutscher Chemiker
 Heinz Hundeshagen (1928–2017), deutscher Nuklearmediziner und Hochschulrektor
 Helfrich Bernhard Hundeshagen (1784–1858), deutscher Germanist und Künstler
Johann Balthasar Hundeshagen (1734–1800), deutscher Jurist und Historiker
 Johann Christian Hundeshagen (1783–1834), deutscher Forstwissenschaftler
 Johann Christoph Hundeshagen (1635–1681), deutscher Logiker und Philosoph
 Karl Bernhard Hundeshagen (1810–1872), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Hundshagen